Дамас (в низовье Маас-Абдумур) — сезонная река в Эритрее. Сливаясь с Дагре образует реку Амба (бассейн Красного моря).

Берёт начало при слиянии реки Дорфу и реки Гинда юго-западнее города Гинда.

Протекает по территории провинции Сэмиэн-Кэй-Бахри. В сухой сезон года пересыхает. Дамас протекает в окрестностях города Гинда в восточном направлении. По долине реки проходит железная дорога узкой (950 мм) колеи.

Через Дамас перекинуты 2 автомобильных и 2 железнодорожных моста.

Притоки: Зерат и Табо. На реке расположены населённые пункты Дондоло и Мадерто.

См. также 
 Список рек Эритреи

Примечания 

Бассейн Красного моря в Африке
Реки Эритреи